Les Royaumes de Borée est un roman français de Jean Raspail (2003).
 Le Royaume de Borée est une série de bande dessinée de Jacques Terpant, adaptée du roman éponyme de Raspail (2011-2014).

Voir aussi